Бату́мська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР, на честь грузинського міста Батумі.

Батумська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Маріуполь.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Харків.

Батумська вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Владивосток.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Владикавказ.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Казань.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Махачкала.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Омськ.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Пенза.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Перм.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Хабаровськ.
 Батумська вулиця — вулиця в місті Челябінськ.

Вулиці